Президе́нт Респу́блики Мала́ви (, ньян.Mtsogoleri wa Dziko la Malawi) является главой государства и правительства Республики Малави.

Первый президент страны был избран Национальным собранием после провозглашения в 1966 году Малави республикой. В 1971 году Хастингс Камузу Банда, объявленный пожизненным председателем единственной в стране , был провозглашён пожизненным президентом Малави.

Конституционная роль 
После проведения демократических реформ 1993 года президент избирается на всеобщих и прямых выборах сроком на 5 лет по мажоритарной системе (ст. 81 Конституции), с правом однократного переизбрания. В соответствии со ст. 78 конституции он является «главой государства и правительства и главнокомандующим Вооружёнными силами». Согласно ст. 92 конституции «правительство состоит из Президента и назначаемых им первого и второго вице-президентов, министров и исполняющих обязанности министров» (ст. 92). Президент обладает правом отправлять в отставку членов правительства, и он обязан это сделать при выражения этим членам недоверия со стороны Национальной ассамблеи квалифицированным (2/3 от общего числа депутатов) большинством. В соответствии со ст. 87 конституции Национальная ассамблея может инициировать процедуру смещения президента с поста при серьёзном нарушении им конституции или других законов Малави.

Диаграмма пребывания в должности

Список президентов Малави

См. также 
 Генерал-губернатор Малави
 Вице-президент Малави
 Премьер-министр Малави

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Малави на сайте worldstatesmen.org 
 Выборы в Малави на africanelections.tripod.com 

М
Малави
Списки:Малави
Политика Малави